Гран-при ЮАР 1970 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 7 марта года на трассе Кьялами.

Наиболее значимым событием стартового этапа чемпионата 1970 года стал дебют британской команды «March». В её состав вошли гонщики Крис Эймон и Йо Зифферт, а кроме того, несколько автомобилей было продано частным командам «Tyrrell» и «STP Corporation». Жаки Икс перешёл из «Брэбема» в «Феррари», где заменил Педро Родригеса, вернувшегося в BRM. «Matra» вернула в чемпионат свою заводскую команду, а Фрэнк Вильямс отказался от использования шасси «Brabham» и его гонщик Пирс Каридж стартовал на новой машине «De Tomaso».

Обладатель поула Стюарт удержал лидерство на старте, а Джеку Брэбему пришлось объезжать развернувшихся Риндта и Эймона и австралиец потерял четыре позиции. На шестом круге Брэбем сумел выйти на второе место, а через четырнадцать кругов настиг и обошёл лидирующего Стюарта, который позже пропустил вперёд ещё и Денни Халма. Брэбем финишировал первым, одержав последнюю победу в карьере, а Стюарт принёс автомобилю «March» подиум в дебютной гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—19 Джеки Стюарт
 20—80 Джек Брэбем

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 7 марта
Март 1970 года
1970 год в ЮАР